Het WTA-tennistoernooi van Miami (officieel Sony Open Tennis) van 2013 vond plaats van 19 tot en met 31 maart in de Amerikaanse stad Miami. Het was de 29e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Miami 2013. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 29 speelsters uit de top 30 deel.

Titelverdedigster Agnieszka Radwańska was als vierde geplaatst. In de halve finale werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het eerste reekshoofd Serena Williams uit de Verenigde Staten won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als derde geplaatste Russin Maria Sjarapova in drie sets. Williams wist voor de zesde keer het toernooi van Miami op haar naam te schrijven. Het was haar 48e WTA-titel.

De Belgische Kirsten Flipkens was nummer dertig op de plaatsingslijst – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij het hoofd moest buigen voor Agnieszka Radwańska. Haar landgenote Yanina Wickmayer, het 31e reekshoofd, werd in haar openingspartij (tweede ronde) geklopt door Ayumi Morita.

De Nederlandse Kiki Bertens bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Arantxa Rus kwam niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Vierde ronde

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Mónica Puig
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Bethanie Mattek-Sands
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=7
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Alexandra Dulgheru
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Joelija Poetintseva
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Donna Vekić
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Eugenie Bouchard
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Shahar Peer
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=4

| RD2-seed01=14
| RD2-team01= Maria Kirilenko
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Bethanie Mattek-Sands
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=21
| RD2-team04= Klára Zakopalová
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=29
| RD2-team05= Jelena Vesnina
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Donna Vekić
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= Eugenie Bouchard
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= Maria Sjarapova
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=14
| RD3-team01= Maria Kirilenko
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=21
| RD3-team02=| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=7
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=29
| RD3-team03= Jelena Vesnina
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=3
| RD3-team04= Maria Sjarapova
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=21
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=3
| RD4-team02=| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

 Deel 7 

 Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Maria Kirilenko en Nadja Petrova had de eerste zich niet voor het dubbelspeltoernooi ingeschreven. De tweede slaagde erin haar titel te prolongeren, aan de zijde van Katarina Srebotnik.

Het als eerste geplaatste Italiaanse team Sara Errani en Roberta Vinci bereikte de halve finale. Daar moesten zij het hoofd buigen voor Lisa Raymond en Laura Robson, die met een wildcard tot het toernooi waren toegelaten.

Het derde reekshoofd Nadja Petrova / Katarina Srebotnik''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale voornoemd duo Lisa Raymond en Laura Robson in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun derde gezamenlijke titel. Petrova had daarnaast al twintig dubbeltitels met andere partners; Srebotnik 29.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Miami 2013
Miami